Arenopontia är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Arenopontia i familjen Leptopontiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Arenopontiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Arenopontia